Eleven ( für Elf) steht für:
 Eleven (22-Pistepirkko-Album), Musikalbum der finnischen Band 22-Pistepirkko
 Eleven (Tina-Arena-Album), Musikalbum der australischen Sängerin Tina Arena
 Eleven (Reamonn-Album), Musikalbum der deutschen Band Reamonn
 Eleven Film, ein Filmproduktionsunternehmen
 Lotus Eleven, ein Rennwagenmodell
 Name einer Hauptfigur aus Stranger Things

Siehe auch:

 Eleve
 Elf (Begriffsklärung)
 Elfe
 Elfen (Begriffsklärung)
 Elfchen
 ELV
 XI